Дегазация:


Техника 
Дегазация — удаление нежелательных растворённых газов или захваченных газовых пузырьков из приборов (например, вакуумных установок и лабораторного оборудования) и веществ.
 Дегазация стали
 Дегазация жидкости — процесс удаления нежелательных растворённых газов (отдельных или всех сразу) из какой-либо жидкости.
 Деаэрация — в теплотехнике: удаление кислорода, агрессивных анионов из воды.
 Дегазация вакуума — один из этапов создания вакуума.

Геохимия 
 Дегазация мантии

Горное дело 
 Дегазация шахт (также говорят о дегазации угольных пластов) — меры по устранению опасных концентраций горючих, взрывоопасных и иных вредных газов в горных выработках.

Химическое оружие 
 Дегазация (оружие) — один из видов обеззараживания, представляющий собой уничтожение (нейтрализацию) аварийно химических опасных веществ (боевых отравляющих веществ) или удаление их с зараженной поверхности, местности, сооружений, одежды и т. д.

Источники 
 поиск по БСЭ на Яндекс-словарях. «Дегазация»